Dagda est une ville de Lettonie
 Dagda est une novads de Lettonie
 Le Dagda est un dieu primordial de la mythologie celtique irlandaise
 Dagda est un groupe irlandais new age